Evil Invaders est le deuxième LP du groupe speed metal canadien Razor sorti en 1985.

Liste des chansons 
 Nowhere Fast (Instrumental) (4:26)
 Cross Me Fool (3:13)
 Legacy Of Doom (3:22)
 Evil Invaders (3:49)
 Iron Hammer (3:38)
 Instant Death (2:57)
 Cut Throat (4:11)
 Speed Merchants (3:45)
 Tortured Skull (5:35)
 Thrashdance (3:19)

Regroupement 
 Chant : Stace « Sheepdog » McLaren
 Guitare : Dave Carlo
 Basse : Mike Campagnolo
 Batterie : Mike « M-Bro »

Album de Razor
Album musical sorti en 1985